Удалова — женская форма фамилии .
 Удалова, Анастасия Владимировна (род. 1982) — российский режиссёр-постановщик музыкальных театров.
 Удалова, Валентина Александровна (род. 1947) — Народный художник РФ (1999).
 Удалова, Валерия Викторовна (известна под псевдонимом Валерия Прайд; род. 1960) — российский общественный деятель.
 Удалова, Ирина Григорьевна (1949—2016) — советская российская оперная певица.